— 17-й император Японии, правивший с 12 марта 400 по 29 апреля 405 года. Личное имя — Оэ-но-идзаовакэ.

Сын императора Нинтоку, брат императора Ингё, дядя императора Юряку.

Примечания

Литература 
 
 Воробьев М. В. Япония в III—VII веках. — : Наука, 1980. — 344 с.
 Суровень Д. А. Влияние китайско-корейских переселенцев аябито на государственность и культуру Ямато V в. // Известия Уральского государственного университета. — Серия 2: Гуманитарные науки. — Екатеринбург: Изд. Урал. ун-та, 2011. — Т. 90. — № 2. — С. 20—35.

Источники 
 Кодзики: Записи о деяниях древности. — : Шар, 1994. — Т. 2.
 Нихон сёки: Анналы Японии. — : Гиперион, 1997. — Т. 1.